Fahrner ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Fahrner (1873–???), österreichischer Politiker (DnP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Anton Fahrner (1880–1955), österreichischer Politiker (GdP)
 Christoph Fahrner (1616–1688), Schulmeister und Schultheiß in Löchgau, Speyerischer Domstiftschaffner, Heilmittelhersteller und Chemiker
 David Fahrner (1895–1962), deutscher Bildhauer
 Franz Fahrner (* 1956), Militärgeneralvikar  des Österreichischen Militärordinariats
 Hugo Fahrner (1931–2013), Schweizer Politiker (FDP), Stadtrat von Zürich 
 Karl Fahrner (1929–1996), österreichischer Skirennläufer
 Kurt Fahrner (1932–1977), Schweizer Maler und Aktionskünstler
 Philip Fahrner (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Fahrner (1903–1988), deutscher Germanist, Autor und Hochschullehrer
 Rüdiger Fahrner (1939–2007), österreichischer Maler und Autor
 Theodor Fahrner jun. (1859–1919), Stahlgraveur, „Künstlerfabrikant“ und einer der Vorreiter des Designerschmucks
 Thomas Fahrner (* 1963), deutscher Schwimmer
 Ulrich Fahrner, Schweizer Sportschütze